Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 931-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

931-es busz (Budapest)

931-es busz (Győr)

931-es busz (Pécs)megszűnt